Terrence Anthony Boyd (Bréma, 1991. február 16. –) német születésű amerikai válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Hallescher támadója.

Pályafutása

Statisztika

Klubcsapatban 
2019. december 14. szerint.

Válogatottban 

(2016. október 11. szerint)

Jegyzetek

Hivatkozások 

 Statisztikája a transfermarkt.co.uk-n

Német labdarúgók
Amerikai labdarúgók
Labdarúgócsatárok
1991-ben született személyek
Amerikai származású németek
A Hertha Berlin II labdarúgói
A Borussia Dortmund II labdarúgói
A Rapid Wien labdarúgói
Az RB Leipzig labdarúgói
Az SV Darmstadt 98 labdarúgói
A Toronto FC labdarúgói
Az MLS labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A Hallescher FC labdarúgói
Élő személyek
Brémaiak